La A1 Ethniki 2010-2011 è stata la 71ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti 
A1 Ethniki MVP:  Dīmītrīs Diamantidīs, 
A1 Ethniki MVP finali:  Dīmītrīs Diamantidīs, 
A1 Ethniki allenatore dell'anno:  Željko Obradović, 
A1 Ethniki Difensore dell'anno:  Dīmītrīs Diamantidīs, 
A1 Ethniki miglior giovane:  Kōstas Sloukas, 
Quintetto ideale della A1 Ethniki:
 Vasilīs Spanoulīs, 
 Dīmītrīs Diamantidīs, 
 Rawle Marshall, 
 Mike Batiste, 
 Iōannīs Mpourousīs,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2010
Pallacanestro nel 2011
2010-2011